Le terme Vaudray est un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à:

Toponymes

Réserve de biodiversité des Lacs-Vaudray-et-Joannès, réserve situé dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Vaudray (canton), canton situé dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Barrage Vaudray, barrage situé dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Lac Vaudray, plan d'eau situé dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Marais Vaudray, marais situé dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Rivière Vaudray, cours d'eau coulant dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.